Нугума́н Сулейма́нович Му́син (; 17 июля 1931, д. Кулгунино, Ишимбайский район, Башкирская АССР — 31 октября 2021) — советский башкирский писатель и поэт. Народный писатель Республики Башкортостан (2001 год). Заслуженный работник культуры Башкирской АССР (1981). Удостоен Республиканской премии имени Салавата Юлаева (1991). Кавалер ордена Салавата Юлаева.

Биография 

Нугуман Мусин — один из ведущих прозаиков современной башкирской литературы.

Образование 
 1947 год окончил Макаровскую среднюю школу,
 1949—1951 — студент Стерлитамакского учительского института.
 1951 год окончил Башкирский государственный университет.

Место работы 
Мусин Нугуман Сулейманович с 1947 по 1948 год работал учителем, с 1951 инспектор отд. народного образования Макаровского района.

С 1953 года — сотрудник газеты «Совет Башkортостаны». С 1958 года — литературный сотрудник, ответственный секретарь журнала «Эдэби Башкортостан».

В 1962—1965 годах — литературный сотрудник газеты «Совет Башкортостаны».

Творчество 
Н. Мусин начал писать стихи еще в студенческие годы. Но своё призвание он нашел в прозе. Первый его рассказ «Мой друг» появился в журнале «Эдэби Башкортостан» в 1954 году. С тех пор писателем созданы многочисленные рассказы и очерки, повести и романы. В его творчестве значительное место занимают произведения, написанные как раздумья о будущем деревни, о её людях. В рассказах «На берегу Нугуша», «Сложная операция», «Земля любит преданного», в повестях «Краса земли», «Дорога моей деревни», «Человек улыбается», «Невеста из глухомани», в романе «Люди дальних дорог» анализируются пути развития башкирского аула.

Н. Мусин — страстный защитник природы, леса. Во многих очерках, рассказах, повестях и романах он выступает за сохранение и умелое использование этого богатства. Тема природы и роль человека в ней проходит через все творчество Н. Мусина (повести «Зухра», «Краса земли», дилогия «Вечный лес»). Он создал целую галерею ярких образов из истории башкирского народа и своих современников.

Главной привязанности Н. Мусина — башкирскому лесу — посвящена серия романов о нелегком труде людей, связанных с лесом. Это дилогия «Вечный лес», роман «Белый олень на Синь-горе» и его продолжение «Выходи в путь на заре».

Произведения писателя отличаются динамизмом, глубоким драматизмом сюжета, психологической мотивированностью поступков героев. Он умеет расширять событийное действие произведений и во временном, и в пространственном отношении. Поэтому очень удачны в его романах экскурсы в прошлое, стремление найти связь между прошлым и настоящим.

Библиография 

 Избранные произведения в 2-х. Т. Уфа, 1992—1993
 Зухра. Уфа, 1956 год.
 Гордость. Повесть и рассказы. Уфа, 1962
 Человек улыбается. Повесть и рассказы. Уфа, 1965
 Краса земли. Уфа, 1967
 Люди дальних дорог. Роман. Уфа, 1970
 Твоя любовь. Повести и рассказы. Уфа, 1972
 Судьба желанна. Роман. Уфа, 1974
 Вечный лес. Роман. Кн.1. Уфа, 1976; Кн.2. Уфа, 1978
 Мгновенье жизни. Повесть и рассказы. Уфа, 1979
 Белый олень на Синь-горе. Роман. Уфа, 1980
 Краса земли. Повести. Уфа, 1981
 Свет ночного костра. Повесть и рассказы. Уфа, 1982
 Избранная судьба. Роман. Уфа, 1983
 Перед половодьем. Роман. Уфа, 1985
 Разговор по душам. Уфа, 1990
 Рассказы охотника. Уфа, 1995
 Звериная шкура. Роман и повести. Уфа, 1996
 Люди дальних дорог. Роман. М., 1977 (на русск.яз.)
 Вечный лес. Роман в 2-х книгах. Кни.1 М., 1982; Кн. 2, Уфа, 1984 (на русск.яз.)
 Когда занималась заря. Повести и рассказы. М., 1988 (на русск.яз.)
 Вечный лес Роман. Кн.2 М., 1988 (на русск.яз.)
 Белый олень на Синь-горе. Роман. М., 1990 (на русск.яз.)

Литература 
 Нугуман Мусин. Библиографический указатель. Уфа, 1981
 Баимов Р. Поискам нет конца. М., 1980. «Агидель», 1978, № 12
 Баимов Р. Особенности профессии и суть характера [«Люди дальних дорог»]. Творческие почерки. Уфа, 1977
 Баимов Р. Истоки и устья. Уфа, 1993.
 Вахитов А. Суть таланта. Уфа, 1972
 Вахитов А. Эпохи и судьбы. Агидель, 1978, № 12
 Вахитов А., Баимов Р. Нугуман Мусин. История башкирской литературы в 6-ти томах. Т.6. Уфа, 1996
 Гайнуллин М., Хусаинов Г. Писатели советской Башкирии. Уфа, 1988
 Нургалин З.. Слово о героях. «Агидель», 1965, № 9
 Хабиров А. Дорогу осилит идущий. «Дружба народов», 1979, № 7
 Хажиева-Нурдавлетова, Г. Летописец жизни человеческой: к 80-летию Нугумана Мусина / Г. Хажиева-Нурдавлетова // Восход.- 2011.- 16 сент.- С.8.
 Хажиева-Нурдавлетова, Г. Взять в руки перо побудила любовь: народного писателя Нугумана Мусина чествовали в Ишимбайском районе / Г. Хажиева-Нурдавлетова // Республика Башкортостан.- 2011.- 24 сент.- С.4.
 Абдуллин, В. Классик современности: Н. Мусин отметил своё 80-летие / В. Абдуллин // Подметки +.- 2011.- 14 сент.- С.4.

Примечания

Ссылки 
 оцифрованные произведения в Национальной библиотеке имени Ахмет-Заки Валиди Республики Башкортостан
 на башкирском языке
 на русском языке
 другие источники
 
 http://vatandash.bashedu.ru/konkurs/baimov/bpr/bpr064.html
 http://www.bashvest.ru/showinf.php?id=1000340
 http://www.agidel.ru/?param1=6566&tab=7

Выпускники Макаровской школы (Ишимбайский район)
Выпускники Башкирского государственного университета
Персоналии по алфавиту
Родившиеся в Ишимбайском районе
Башкирские писатели
Башкирские поэты
Писатели СССР
Персоналии:Башкортостан (газета)
Персоналии:Агидель (журнал)